Serviço Social da Indústria – società pallavolistica femminile brasiliana
 Serviço Social da Indústria – società pallavolistica maschile brasiliana